IPSO est un sigle qui signifie:

en français
 Intellectuels pour la souveraineté, fondé le  avec le lancement du manifeste Oui au changement, signé par 100 intellectuels québécois qui ont tous à cœur le projet souverainiste québécois.
 Ipso, meso, et peri substitution: schéma de substitution Arene en chimie organique.

en anglais
 International and European Public Services Organisation, un syndicat européen membre de l’Union Syndicate Fédérale, et émanant de Union Network International-Europa-Finance (membre de UNI global union et de Global Unions).
 International Programme on the State of the Ocean
 Nokia IPSO : operating system pour Nokia IP Security Platforms.
 IPSO Alliance

Références

Homonymie d'acronyme